Baník Vítkovice je historický název těchto klubů:
FC Vítkovice – fotbalový klub
HC Vítkovice Steel – hokejový klub